

Onomastica
Sallustio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Sallustio – praefectus urbi nel 387
Sallustio cinico – filosofo vissuto ne V secolo d.C.
Sallustio Lucullo – governatore della Britannia nel tardo I secolo
Flavio Giulio Sallustio – console nel 344
Flavio Sallustio – prefetto del pretorio delle Gallie dal 361 al 363 d.C.
Gaio Sallustio Crispo – storico e politico romano
Gaio Sallustio Crispo – figlio adottivo del precedente e cortigiano di Augusto e Tiberio
Gaio Sallustio Passieno Crispo – figlio adottivo del precedente e console romano
Lucio Seio Sallustio – usurpatore romano
Saturnino Secondo Salustio – filosofo neoplatonico e politico romano